Johann Gehmacher ist der Name folgender Personen:
* Johann Gehmacher (Steinmetz, 1716), Salzburger Steinmetzmeister und Bildhauer
 Johann Gehmacher (Steinmetz, 1751), Steinmetzmeister